Bäckman är ett svenskt efternamn, som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Bäckman 3 996
 Bäccman 27
 Baeckman 9
 Bäckmann 0
Tillsammans blir detta 4 032 personer.

Personer med efternamnet Bäckman eller med varianter av detta namn

 Andreas Bäckman (född 1995), racerförare
 Anna-Lisa Bäckman (född 1941), finlandssvensk journalist, författare och dramatiker
 Asta Bäckman (1914–1993), konstnär
 Axel Bäckman, flera personer
 Axel Bäckman (häradshövding) (1902–1986), jurist
 Axel Bäckman (tecknare) (1868–1941), tecknare
 Christa Bäckman (född 1962), bågskytt
 Christian Bäckman (född 1980), ishockeyspelare
 Cicci Lyckow Bäckman (född 1969), översättare, författare och kursledare
 Edvin Bäckman (1882–1963, finländsk sångare
 Eric Bäckman (född 1988), musiker och skådespelare
 Eva Bäckman (aktiv från 1999), skådespelare
 Guy Bäckman (född 1940), finländsk samhällsvetare
 Helena Äwe Bäckman (född 1968), dockmakare och dockskådespelare
 Håkan Bäckman (född 1980), rappare och låtskrivare känd som Frispråkarn
 Ida Bäckmann (1867–1950), lärare, journalist och författare
 Jani Bäckman (född 1988), finländsk fotbollsspelare
 Johan Bäckman (född 1971), finländsk rättssociolog, kriminolog och politisk författare
 Jonas Bäckman (1832–1906), skolman
 Kalle Bäccman (född 1972), kompositör
 Kjell Bäckman (1934–2019), skridskoåkare
 Lars Bäckman (född 1945), kock, verksam i USA
 Lars Bäckman (psykolog) (född 1955)
 Lilian Bäckman (född 1965), grafisk formgivare och illustratör
 Linnéa Bäckman  (född 1991), ishockeyspelare
 Louise Bäckman (1926–2021), samisk religionsforskare
 Mattias Bäckman (född 1992), ishockeyspelare
 Nils Bäckman (1896–1946), tecknare och grafiker
 Oscar Bæckman (1882–1961), direktör och politiker, folkpartist
 Per Bäckman (född 1950), ishockeytränare
 Per Albert Bäckman (1871–1925), lantbrukare och politiker, liberal
 Py Bäckman (född 1948), låtskrivare och sångerska
 Roland Bäckman  (född 1960), politiker, socialdemokrat
 Sven Bäckman (1930–2009), professor i engelsk litteratur
 Thore Bäckman (född 1950), militär
 Wilhelm Bäckman (1824–1911), författare
 Woldemar Baeckman (1911–1994), finländsk arkitekt

Se även
 Bäckmans park, park i Borgholm, Öland
 Backman, efternamn
 Beckman, efternamn

Källor 

Svenska efternamn